Шведер — фамилия:

 Шведер, Борис Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4699; 21 декабря 1832.
 Шведер, Егор Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4082; 26 ноября 1827.

См. также 
 Швенднер
 Бернхард Фишер-Шведер